Jagiellonia Białystok przystąpiła do rozgrywek II ligi w grupie wschodniej oraz Pucharu Polski od 1/16 rundy.

II poziom rozgrywkowy 
Jagiellonia uplasowała się na 10 miejscu w II ligowej tabeli, drużyna przystąpiła do sezonu bez większych wzmocnień w składzie, dodatkowo przed rundą wiosenną i po sezonie opuściło klub kilku ważnych zawodników. Ważnym wzmocnieniem był powrót o drużyny Jacka Bayera, który z 12 bramkami był najlepszym snajperem w Jagiellonii.

Puchar Polski
Jagiellonia pokonała w 1/16 pokonała (na wyjeździe) Stal Sanok 0:3, w następnej rundzie uległa (u siebie) I ligowemu GKS-owi Katowice 0:3.

Końcowa Tabela II Ligi - gr. wschodniej

Skład, transfery

Mecze

Bibliografia 
 
 Jagiellonia Białystok strona nieoficjalna - sezon po sezonie
 Wyniki II Liga sezon 1993/1994

Jagiellonia Białystok w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
1993 w piłce nożnej
1994 w piłce nożnej
1993 w polskim sporcie
1994 w polskim sporcie